Заболотье () — село в Комарновской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 22 человека. Занимает площадь 0,34 км². Почтовый индекс — 81564. Телефонный код — 3231.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР хутор Колония переименован в Заболотье.

Ссылки

Примечания